Saint Vincent, Saint-Vincent, St. Vincent eller St Vincent kan avse:

 St. Vincent (musikalbum) – ett musikalbumet av St. Vincent (Annie Clark) från 2014
 St. Vincent (film) – en komedifilm från 2014
 Saint Vincent College – en skola i Latrobe, Pennsylvania, USA
 Sankt Vincentius Ferrer, Kap Verde (1350–1419), en spansk teolog, botpredikant och bekännare, se Vincentius Ferrer 
 Sankt Vincent de Paul (1581–1660), en fransk romersk-katolsk präst, se Vincent de Paul

Personer
 Grégoire de Saint-Vincent (1584–1667), jesuitmatematiker
 John Jervis, 1:e earl av S:t Vincent (1735–1823), amiral i Royal Navy
 Edna St. Vincent Millay (1892–1950), amerikansk poet och dramatiker
 St. Vincent (född 1982), artistnamnet för musikern Annie Clark

Skepp
 St. Vincent-klass, en fartygsklass bestående av slagskepp

Geografi

Frankrike 

 Saint-Vincent, Haute-Garonne, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien, 
 Saint-Vincent, Haute-Loire, departementet Haute-Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Vincent, Puy-de-Dôme, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Vincent, Pyrénées-Atlantiques, departementet Pyrénées-Atlantiques i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Vincent-Bragny, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Vincent-Cramesnil, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Saint-Vincent-d'Autéjac, departementet Tarn-et-Garonne i regionen Occitanien, 
 Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, departementet Hérault i regionen Occitanien, 
 Saint-Vincent-de-Barrès, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Vincent-de-Boisset, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Vincent-de-Connezac, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Vincent-de-Cosse, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Vincent-de-Durfort, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Vincent-de-Lamontjoie, departementet Lot-et-Garonne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Vincent-de-Mercuze, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Vincent-de-Paul, Gironde, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Vincent-de-Paul, Landes, departementet Landes i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Vincent-de-Pertignas, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Vincent-de-Reins, departementet Rhône i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Vincent-de-Salers, departementet Cantal i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Vincent-des-Bois, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Saint-Vincent-des-Landes, departementet Loire-Atlantique i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Vincent-des-Prés, Saône-et-Loire, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Vincent-des-Prés, Sarthe, departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Vincent-de-Tyrosse, departementet Landes i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Vincent-d'Olargues, departementet Hérault i regionen Occitanien, 
 Saint-Vincent-du-Boulay, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Saint-Vincent-du-Lorouër, departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Vincent-du-Pendit, departementet Lot i regionen Occitanien, 
 Saint-Vincent-en-Bresse, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Vincent-Jalmoutiers, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Vincent-la-Châtre, departementet Deux-Sèvres i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Vincent-la-Commanderie, departementet Drôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Vincent-le-Paluel, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Vincent-Lespinasse, departementet Tarn-et-Garonne i regionen Occitanien, 
 Saint-Vincent-Rive-d'Olt, departementet Lot i regionen Occitanien, 
 Saint-Vincent-Sterlanges, departementet Vendée i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Vincent-sur-Graon, departementet Vendée i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Vincent-sur-Jabron, departementet Alpes-de-Haute-Provence i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Saint-Vincent-sur-Jard, departementet Vendée i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Vincent-sur-l'Isle, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Vincent-sur-Oust, departementet Morbihan i regionen Bretagne, 
 Saint-Vincent-les-Forts, tidigare kommun, departementet Alpes-de-Haute-Provence i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur,

Se även
 Jonquières-Saint-Vincent, i departementet Gard

Italien 

 Saint-Vincent, Aostadalen – en kommun i Valle d'Aosta, Valle d'Aosta,

Portugal

 Kap Sankt Vincent – den sydvästligaste punkten i Europa och platsen för slaget vid Kap St. Vincent (1780)

Saint Vincent och Grenadinerna 

 Saint Vincent och Grenadinerna, stat
 Saint Vincent (ö),

Se även
 San Vicente
 São Vicente
 San Vincenzo

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Saint Vincent och Grenadinernaförgreningar